Skúa kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Skúa (strömfåra), 
 Skúa (ö i Antarktis, lat -65,25, long -64,26), 
 Skúa (ö i Antarktis, lat -64,35, long -62,95), 

Robotskapade Antarktisförgreningar